Maffi  è un cognome che può indicare:

Bruno Maffi (1909-2003), politico italiano.
Pietro Maffi (1858-1931), cardinale e astronomo italiano.
Antonio Maffi (1845-1912), politico e sindacalista italiano.